Teatr Muzyczny w Poznaniu
 Teatr Nowy w Poznaniu
 Teatr Polski w Poznaniu
 Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu